

Pessoas
Dorival Guidoni Júnior
Umberto Guidoni

Outros
10605 Guidoni
Solatopupa guidoni

Desambiguações de sobrenomes